Флектарн () также известна как Флектарн-мустер (нем: Flecktarnmuster), Флекентарн (нем: Fleckentarn) или просто Флек (нем: Fleck) — 3-, 4-, 5- или 6-цветная «взрывная» (пятнистая) камуфляжная расцветка. Использование точек создаёт шумовой эффект, устраняющий чёткие границы между разными цветами во многом также, как и полоски в новейших камуфляжных расцветках. Расцветка разработана для использования в условиях умеренного климата смешанных лесов. Существует адаптированный (с помощью замены цветов) вариант камуфляжа для пустынь «Tropentarn».

История 

Третий рейх проводил эксперименты с камуфляжной формой для армии ещё до Второй мировой войны, а уже с началом войны некоторые армейские подразделения использовали «осколочные» расцветки камуфляжа. Боевые подразделения СС начиная с 1935 года также экспериментировали с различными расцветками. Первый и множество других образцов камуфляжа для СС были разработаны профессором Иоганном Георгом Отто Шиком (нем. Johann Georg Otto Schick.)

 Platanenmuster — (1937—1942) — весенне-летние и осенне-зимние вариации
 Rauchtarnmuster — (1939—1944) — весенне-летние и осенне-зимние вариации
 Palmenmuster — (ок. 1941 — ?) — весенне-осенние вариации
 Beringtes Eichenlaubmuster — (1942—1945) — (дубовый лист «Б»)
 Eichenlaubmuster — (1943—1945) — весенне-летние и осенне-зимние (вариации дубовый лист «А»)
 Erbsenmuster — (1944—1945) — на замену всех остальных расцветок среди СС
 Leibermuster (1945)

Все названия немецких камуфляжей не оригинальные, за исключением «Leibermuster». 

Кроме того Советский Союз в конце 1930-х годов проводил обширные исследования в области камуфляжа и маскировочного окрашивания. Хотя основной упор делался не на индивидуальную маскировку бойцов, а на камуфляж для техники, для неё были предложены в том числе образцы мелкопятнистого 6-цветного камуфляжа для разных времён года (весна и осень) и разной местности (кустарник, луг, лес средней полосы), который внешне очень схож с современным «флектарном» бундесвера, незначительно отличаясь формой и расположением пятен относительно друг друга. Расчётная тактическая дистанция наблюдения (для замаскированного орудия) оценивалась в 250 метров невооружённым глазом и в 1500 метров для бинокля с 6-краным увеличением. Однако в качестве основной была принята схема трёхцветного крупнопятнистого камуфляжа.

Современный Flecktarn 
В 1976 году немецкий бундесвер разработал несколько прототипов камуфляжных расцветок для испытаний в качестве замены однотонной «оливе» (moleskin). Как минимум четыре разные камуфляжные окраски были испытаны во время учений 76 года.

Из предоставленных образцов был принят тот, что известен сегодня как Flecktarn. Это составное слово из немецких слов Fleck (точка, пятно, расцветка) и Tarnung (камуфляж). Бундесвер сохранил свою форму зелёного цвета по крайней мере до 1980-х годов. Flecktarn был широко представлен только в 1990 году, после испытаний, начавшихся в 1988.

В Германии камуфляж расцветки Flecktarn используется всеми службами и подразделениями пехоты, ВВС, некоторыми подразделениями флота и даже медицинской службой (Sanitätsdienst). Они также используются среди снайперов вооруженных сил Австрии, среди пехотинцев и десантников Бельгии. Франция тестировала Flecktarn, но отказалась; Нидерланды также отказалась, предположительно из-за «слишком агрессивной» раскраски. Flecktarn смотрелся как спорное и неодобрительное подобие расцветок камуфляжей войск СС, также использовавших точки и пятна разных цветов.

Flecktarn — основа для пустынного камуфляжа (Tropentarn), датских камуфляжей T/78 и M/84, включая пустынные вариации датской расцветки, а также камуфляжей ряда других стран. Один из вариантов под названием Flectarn-d используется в Российской армии, а также в армии КНР в Тибете и в некоторых полицейских подразделениях в Польше.

На основе камуфляжа расцветки Tropentarn коммерческими фирмами был разработан камуфляжный паттерн Wüstentarn.

Использование

Галерея

См. также 
 Frog Skin — сходный по структуре камуфляж.
 Woodland
 Erbsenmuster

Примечания

Литература 
  Reprinted in: Borsarello, J.F. (Ed.) (1990). SS & Wehrmacht Camouflage, ISO Publications.
 
 

Камуфляж
Вооружённые силы Германии